Norbornéol peut renvoyer à l'un des isomères suivants : 
 endo-norbornéol ou endo-2-norbornéol, numéro CAS  (2R) ;
 exo-norbornéol ou 2-norbornanol, numéro CAS .

Article connexe 
 Bornéol